Conférence ;
 Conférence (poire) ;
 Conférence (sport) ;
 Conférence, revue littéraire francophone semestrielle fondée en 1995 ;
 Conférence, film russe réalisé par Ivan Ivanovitch Tverdovski, sorti en 2020 ;